IFK Värnamo is een Zweedse voetbalclub uit Värnamo, een stad in de provincie Jönköpings län. De club werd in 1912 opgericht. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Finnvedsvallen. Blauw en wit zijn de traditionele kleuren.

Geschiedenis
In 1934 lukte het IFK Värnamo om voor het eerst het tweede voetbalniveau te bereiken. In 1941 degradeerde het en speelde daarna afwisselend in de hogere amateurreeksen.

Pas in 1967 promoveerde het opnieuw naar de Division 2 (huidige Superettan). Drie seizoenen lang werd hier gevoetbald, daarna volgde een dubbele degradatie.

Na veertig jaar in het amateurvoetbal lukte het IFK Värnamo om in 2010 terug te keren in de Superettan. Acht seizoenen lang was de club een vaste waarde, maar in 2018 volgde degradatie naar de Ettan. Door twee achtereenvolgende promoties konden de blauw-witten in 2021 voor het eerst in de geschiedenis promoveren naar de Allsvenskan.

Nieuw stadion
Eén dag na de historische promotie naar de Allsvenskan gaf het gemeentebestuur bekend dat er een nieuw stadion zou komen in de stad. Het verouderde stadion Finnvedsvallen voldoet niet aan de eisen voor wedstrijden in de Allsvenskan. In 2024 moet het nieuwe stadion in de wijk Ljusseveka gereed zijn.

Jeugdopleiding
De jeugdopleiding van IFK Värnamo is al decennia succesvol. Een bekende oud-speler is de latere trainer Jonas Thern, die in de jeugd bij de club speelde en aanvoerder was van het Zweeds voetbalelftal op het wereldkampioenschap voetbal 1994. Jonas Thern werd in 2019 trainer van IFK Värnamo.

Andere bekende namen die opgeleid zijn door de club zijn Michael Svensson, Patrik Ingelsten, Viktor Claesson, Simon Thern en Niklas Hult.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Bekende (oud-)spelers 
 Mohamed Bangura (2009)
 Viktor Claesson (2008-2011)

Trainer-coaches
 Sören Åkeby (2013)

Externe links
  Officiële website

Värnamo, IFK
Sport in Jönköpings län